Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as Australian Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a francia Pierre-Hugues Herbert–Nicolas Mahut páros volt, akik ebben az évben is 1. kiemeltként együtt álltak rajthoz, hogy megvédjék címüket, de az első körön ezúttal nem jutottak túl.

A győzelmet az amerikai Rajeev Ram és a brit Joe Salisbury párosa nyerte, akik a döntőben 6–4, 6–2 arányban legyőzték a szabadkártyás ausztrál Max Purcell–Luke Saville párost.

A magyar Fucsovics Márton a brit Cameron Norrie párjaként lépett volna pályára, azonban az első forduló előtt visszaléptek.

Kiemeltek

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

F2